Malchus – forma latina del nome proprio di persona italiano Malco
Malchus – personaggio di Stargate SG-1.

Pagine correlate
Malco